Basson ist der Familienname folgender Personen:

 Corne Basson (* 1967), südafrikanischer Sportschütze
 Jean Basson (* 1987), südafrikanischer Schwimmer
 Lucia Basson (* 1953), namibische Politikerin
 Wouter Basson (* 1950), südafrikanischer Kardiologe und Waffenforscher

Siehe auch: